Кончіта Мартінес і Лариса Савченко були чинними чемпіонками, але того року не брали участі.

Лаура Голарса і Наталія Медведєва виграли титул, перемігши у фіналі пару Дженні Бірн і Рейчел Макквіллан з рахунком 6–3, 6–1.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші чотири сіяні пари виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 1994 Danone Hardcourt Championships Doubles Draw

Danone Hardcourt Championships
Тур WTA 1994
1994 в австралійському спорті